De Zwitserse voetbalbeker 2005/06 (Duits: Schweizer Cup 2005/06) was de 81ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi, die dit seizoen om sponsorredenen luisterde naar de naam Swisscom Cup. Het begon op 17 september 2005 en eindigde met de finale op 17 april 2006 in het Stade de Suisse in Bern. FC Sion won de beker voor de tiende keer in de clubgeschiedenis door BSC Young Boys in de eindstrijd na strafschoppen (5-3) te verslaan.

Schema

Zie ook
Axpo Super League 2005/06
Zwitsers voetbalelftal in 2005
Zwitsers voetbalelftal in 2006

2006
Bekervoetbal 2005/06